Arthur’s Seat bezeichnet:

 Arthur’s Seat (Edinburgh), einen Berg in Edinburgh
 Arthurs Seat (Victoria), einen Berg auf der Mornington Peninsula, Victoria, Australien
 Arthur’s Seat (Neuseeland), einen Berg auf der Otago Peninsula, Neuseeland

Siehe auch:
 Arthur Seat